1996 Голяма награда на Бразилия е 24-то за Голямата награда на Бразилия и втори кръг от сезон 1996 във Формула 1, провежда се на 31 март 1996 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Репортаж 

Състезателният уикенд започва с прогноза за дъждовно време, която прогноза се сбъдва и състезанието се провежда под проливен дъжд.

Британския пилот на „Уилямс“ – Деймън Хил печели състезанието, като постига втора последователна победа след Австралия през този сезон. Това е 15-а победа за Хил, като по този начин изпреварва своя известен баща Греъм Хил, който има спечелени 14 победи в световния шампионат на Формула 1. Шест отбора печелят точки в състезанието.

Двамата бразилски пилоти Педро Диниз и Тарсо Маркес не успяват да покрият норматива от 107% в квалификацията, след като техните времена са отменени от маршалите заради избутване на болид, и пропускане на сигнал от комисарите. За разлика от предишния старт когато Форти не успяха да се класират, сега техните пилоти все пак са допуснати да се състезават от последната редица.

Джони Хърбърт стартира състезанието от бокса поради електрически проблеми в неговия Заубер.

Деймън Хил взима водачеството и печели състезанието с около 17 секунди пред втория Жан Алези, следват Михаел Шумахер, Хакинен, Сало и Панис.

Интересни битки се оформят в началната фаза на състезанието между Барикело, Алези, Жак Вилньов, Шумахер и Хайнц-Харалд Френцен.

Мартин Брандъл и Дейвид Култард не достигат до карирания флаг за второ поредно състезание в новите си отбори.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия